Die Fotbollsallsvenskan 1977 war die 53. Spielzeit der höchsten schwedischen Fußballliga. Zwischen dem 11. April und dem 16. Oktober 1977 wurde in ihr der schwedische Fußballmeister ausgespielt.

Der Vorjahreszweite Malmö FF konnte zum zwölften Mal in der Vereinsgeschichte den Von-Rosens-Pokal als schwedischer Meister erobern. Damit überflügelte der Klub die jeweils elfmaligen Meister Örgryte IS und IFK Norrköping und machte sich zum alleinigen schwedischen Rekordmeister.

Liganeuling BK Derby kam nur zu drei Saisonsiegen und belegte daher den letzten Tabellenplatz. Der Klub aus Linköping wurde von IFK Sundsvall in die zweitklassige Division 2 begleitet.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste 
Reine Almqvist von Aufsteiger IFK Göteborg und Mats Aronsson von Landskrona BoIS teilten sich den Titel des Torschützenkönigs der Allsvenskan. Beide erzielten jeweils 15 Saisontore.

Weblinks 
 Spielzeiten der Allsvenskan auf eu-football.info

Einzelnachweise 

1977
Fußballsaison 1977